Drinker bezeichnet

 Drinker nisti, einen pflanzenfressenden Dinosaurier

Drinker ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Drinker Cope (1840–1897), US-amerikanischer Zoologe
 Philip Drinker (1894–1972), US-amerikanischer Mediziner und Erfinder der Eisernen Lunge
 Sophie Drinker (1888–1967), US-amerikanische Musikwissenschaftlerin